De 1000 meter vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2016 werd gereden op zondag 29 december 2015 in ijsstadion Thialf te Heerenveen. 

Titelverdedigster was Marrit Leenstra, zij werd opgevolgd door Jorien ter Mors.

Uitslag 
Uitslag

Vrouwen 01000 meter
Nederlands kampioenschap schaatsen - 1000 meter vrouwen